Mitose#Telofase
 Meiose (voortplanting)#Telofase I
 Meiose (voortplanting)#Telofase II

Celbiologie
Levenscyclus